Hirc je priimek več oseb:
 Dragutin Hirc, hrvaški botanik (1853-1921)
 Miroslav Hurc, srbski zoolog in pisatelj (1878-1944)